Ate (mitologia), déu de l'error en la mitologia grega
 Ate (municipi de la Valclusa), municipi francès al departament de la Valclusa (regió de Provença – Alps – Costa Blava)
 Ate en való o Ath , municipi belga de la província d'Hainaut a la regió valona
 Ate (Lima) o Ate-Vitarte, districte de la Província de Lima al Perú
 Bisbat d'Ate
 Cantó d'Ate, divisió administrativa francesa del departament de la Valclusa i del districte d'Ate 
 Catedral d'Ate
 Comtat d'Ate o Comtat d'Apt, jurisdicció feudal de Provença
 Districte d'Ate, districte del departament francès de la Valclusa (regió de Provença-Alps-Costa Blava)